Kirchstraße 18 steht für:

 Kirchstraße 18 (Glebitzsch), denkmalgeschütztes Gebäude in Glebitzsch, Sachsen-Anhalt, Deutschland
 Kirchstraße 18 (Bregenz), denkmalgeschütztes Gebäude in Bregenz, Vorarlberg, Österreich